Partidul Conservator s-ar putea referi la:
 Partidul Conservator din Regatul Unit;
 Partidul Conservator, care a existat în perioada 1880–1918 în Regatul României;
 Partidul Conservator, care a existat până în 2015 în România post-comunistă;
 Partidul Conservator-Democrat, fondat de Tache Ionescu în 1908 și existent în România până în 1922.